Venuto est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Joann Venuto (1746-1833), cartographe et ecclésiastique tchèque
 (né en 1995), joueur brésilien de football

 (né en 1973), joueur australien de cricket
 (1927-2014), joueur américain de football américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme